Division 1 i fotboll för damer 1988 var för första gången Sveriges näst högsta nivå för damer i seriesystemet, då Damallsvenskan instiftades samma år. Divisionen bestod av tve serier med vardera 12 lag i varje. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav två poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Djurgårdens IF i Div 1 Norra och Mariestads BoIS i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 1989, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till Division II.

Förlopp
Eftersom tolv lag från Division I 1987 hade kvalificerat sig till Damallsvenskan, och de två lag som placerade sig sist i Division I 1987 blev nedflyttade till Division II. så var mer än hälften av lagen, fjorton stycken, nykomlingar från Division II.

Storfors AIK:s damlag hade under vintern sammanslagits med Piteå IF, och deltog från och med säsongen 1988 i seriespelet under Piteå IF:s namn.

Skyttedrottning i Division I Norra blev Pia Carlsson, Djurgårdens IF, 33 mål.

Slutställning säsongen 1988

Norra serien

Södra serien

Källor
Tabeller från:

Fotnoter

Fotboll i Sverige 1988
1988
Fotbollssäsongen 1988